

Patronyme 

 Eugène Capy (1829-1894), sculpteur français ; 
 Marcel Capy (1865-1941), dessinateur et humoriste français ;
 Sandrine Capy (née en 1969), footballeuse française.

Pseudonyme 
 Marcelle Capy (1891-1962), journaliste, écrivain, militante syndicaliste, pacifiste et féministe libertaire.

Voir aussi 
 

Patronyme français